SEF eller SeF kan ha flera betydelser: 
 Scandinavian Elite Force
 Svenska elektrikerförbundet
 Svenska ElektronikForumet
 Svenska esperantoförbundet
 Sveriges entomologiska förening
 Svensk Elitfotboll
 Seriefrämjandet (SeF)
 Sveriges Ensamkommandes Förening